Atractocerus är ett släkte av skalbaggar. Atractocerus ingår i familjen varvsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Varvsflugor
Atractocerus